botanika
 Solaris – odmiana winorośli
powieść

 Solaris - powieść Stanisława Lema
 filmy
 Solaris – film z 1968 roku, w reżyserii Borisa Nirenburga
 Solaris – film z 1972 roku, w reżyserii Andrieja Tarkowskiego
 Solaris – film z 2002 roku, w reżyserii Stevena Soderbergha

 fizyka i technika
 Solaris – gwiazda w gwiazdozbiorze Pegaza
 Solaris – synchrotron zbudowany przez Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego
 Solaris – marka autobusów, trolejbusów, autokarów i tramwajów

 informatyka
 Solaris – system operacyjny
 Solaris – gra komputerowa na platformę Atari 2600

 muzyka
 Solaris – polski zespół muzyczny disco polo
 Solaris – polskie wydawnictwo książkowe
 Solaris – węgierski zespół muzyczny grający rocka progresywnego

 przemysł motoryzacyjny
 Solaris Bus & Coach pot. Solaris – firma motoryzacyjna

 biznes i handel
 Solaris Center – galeria handlowo-rozrywkowa w Opolu

 inne
 Nieoficjalne określenie odcinka z wypłaty, często używane przez Polaków w Holandii